Lullaby and the Ceaseless Roar (в оригинальном написании: lullaby and... The Ceaseless Roar, ) — десятый студийный альбом британского певца Роберта Планта, выпущен 8 сентября 2014 года.

Альбом стал первым, записанным Плантом с аккомпанирующей группой The Sensational Space Shifters (на обложке диска её название не указано), сотрудничество с которой продолжилось и на следующем альбоме певца Carry Fire.

Список композиций 
Источники:

 – основано на песне Ледбелли Po' Howard (авторы: Хадди Ледбеттер, Джон Ломакс, Алан Ломакс).

Участники записи 

Источник:

 Роберт Плант — вокал, продюсирование
 The Sensational Space Shifters (бэк-группа):
 Джастин Адамс (Justin Adams) — гитары, перкуссия, бэк-вокал
 Лиам «Скин» Тайсон (Liam Tyson) — гитара, банджо, бэк-вокал
 Джон Багготт (John Baggott) — клавишные, синтезаторы, пианино, табла, бэк-вокал
 Джулдех Камара (Juldeh Camara) — колого, перкуссия, бэк-вокал (на языке фула)
 Билли Фуллер (Billy Fuller) — бас-гитары, омникорд
 Дэйв Смит (Dave Smith) — ударные
 Джули Мёрфи – вокал на Embrace Another Fall
 Никола Пауэлл – бэк-вокал на Poor Howard

Чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Роберта Планта
Альбомы на английском языке
Альбомы Nonesuch Records
Рок-альбомы